Wildenroth ist der Ortsname von

 Wildenroth (Burgkunstadt), Ortsteil der Stadt Burgkunstadt, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Wildenroth (Grafrath), Ortsteil der Gemeinde Grafrath, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern

Siehe auch:
 Schloss Wildenroth, kleines mittelalterliches Schloss in der oberfränkischen Stadt Burgkunstadt